Verduistering (misdrijf), een bepaalde vorm van diefstal
 Verduistering (oorlog), het voorkomen van lichtuitstraling uit woningen en gebouwen
 een gebeurtenis waarbij één hemellichaam door de schaduw van een ander trekt:
 Zonsverduistering (eigenlijk aardverduistering)
 Maansverduistering